Pablo Rodríguez puede referirse a:

 Pablo Rodríguez Grez (n. 1937), abogado chileno;
 Pablo Rodríguez (n. 1967), político canadiense de origen argentino;
 Pablo Rodríguez Medina (n. 1978), escritor español;
 Pablo Sebastián Rodríguez (n. 1978), jugador de baloncesto argentino.